Cet article recense les églises dédiées à .

France 
 Église Saint-Gervais, Bessancourt (Val-d'Oise)
 Église Saint-Gervais, Caux (Hérault)
 Église Saint-Gervais, Courteuil (Oise)
 Église Saint-Gervais, Paris
 Église Saint-Gervais, Pontpoint (Oise)
 Église Saint-Gervais, Rhuis (Oise)
 Église Saint-Gervais, Rouen (Seine-Maritime)

Voir aussi 
 Chapelle Saint-Gervais, Créancey (Côte-d'Or, France)
 Temple de Saint-Gervais, Genève (Suisse)

~Gervais
Saint-Gervais
Gervais